Besanesi – abitanti di Besana in Brianza
Besanesi – abitanti di Besano